В статье приведен полный состав японских и американских сил во время Нападения на Перл-Харбор

Япония 
Naval General Staff—Admiral :en:Osami Nagano

Объединённый флот 
 Адмирал Исороку Ямамото
 1-й воздушный флот  (также известный как «Авианосное ударное соединение» или «Кидо бутай»)
 Вице-адмирал Тюити Нагумо
  (1-я ДАВ)
 Вице-адмирал Тюити Нагумо
 авианосец «Акаги» (флагман Нагумо) — кэптен 
 Air Officer—Commander :en:Shogo Masuda
 VTB Leader, капитан 2 ранга Футида
 1-я эскадрилья (5x B5N2 «Kate»)— капитан 2 ранга Футида
 2-я эскадрилья (5xB5N)-капитан-лейтенант :en:Goro Iwasaki
 3-я эскадрилья (5xB5N)-капитан-лейтенант :en:Izumi Furukawa
 1-й специальный ударный отряд VT Leader— капитан 3 ранга Мурата Сигэру (村田　重治 少佐)
 1st Shotai? (3xB5N)- капитан 3 ранга Мурата
 2nd Shotai (3xB5N)
 3rd Shotai (3xB5N)-капитан-лейтенант :en:Asao Negishi
 4th Shotai (3xB5N)
 VB Leader—Lieutenant :en:Takehiko Chihaya
 21st Shotai (3xAichi D3A)—капитан-лейтенант Chihaya
 22nd Shotai (3xD3A)
 23rd Shotai (3xD3A) (3 aircraft lost)
 25th Shotai (3xD3A)-капитан-лейтенант :en:Zenji Abe (one aircraft lost)
 26th Shotai (3xD3A)
 27th Shotai (3xD3A)
 VF Leader— капитан 3 ранга Итая Сигэру (板谷　茂 少佐)
 1st FCU Wave 1 (9xA6M2 «Zero»)— капитан 3 ранга Итая Сигэру (один самолёт потерян)
 1st FCU Wave 2 (9xA6M)—капитан-лейтенант :en:Saburo Shindo
 CAP (3xA6M)
 «Кага»— генерал-майор Джисаку Окада
 Air Officer—Commander :en:Naohito Sato
 VTB Leader—капитан 3 ранга Такахаси Какуити (高橋　赫一 少佐)
 1-я эскадрилья (5xB5N)—капитан 3 ранга Такахаси Какуити
 2-я эскадрилья (5xB5N)-капитан-лейтенант :en:Hideo Maki
 3-я эскадрилья (4xB5N)-капитан-лейтенант :en:Yoshitaka Mikami
 VT Leader—Lieutenant :en:Ichiro Kitajima
 1st Shotai (3xB5N)—капитан-лейтенант Kitajima (one aircraft lost)
 2nd Shotai (3xB5N) (one aircraft lost)
 3rd Shotai (3xB5N)-капитан-лейтенант :en:Mimori Suzuki (two aircraft lost)
 4th Shotai (3xB5N) (one aircraft lost)
 VB Leader — капитан-лейтенант Макино Сабуро (牧野　三郎 大尉)
 21st Shotai (2 D3A) — капитан-лейтенант Макино Сабуро (牧野　三郎 大尉) (один самолёт потерян)
 22nd Shotai (3 D3A)
 23rd Shotai (3 D3A) (one aircraft lost)
 24th Shotai (3 D3A)-капитан-лейтенант :en:Shoichi Ogawa (two aircraft lost)
 25th Shotai (3 D3A)
 26th Shotai (3 D3A)
 27th Shotai (3 D3A)-капитан-лейтенант :en:Shoichi Ibuki (один самолёт потерян)
 28th Shotai (3 D3A) (один самолёт потерян)
 29th Shotai (3 D3A)
 VF Leader—капитан-лейтенант :en:Yoshio Shiga
 2nd FCU Wave 1 (9xA6M)—капитан-лейтенант Shiga (two aircraft lost)
 2nd FCU Wave 2 (9xA6M)—капитан-лейтенант :en:Yasushi Nikaido (two aircraft lost)
 CAP (3xA6M)

2nd Carrier Division 
 Rear Admiral :en:Tamon Yamaguchi
 Sōryū—Captain :en:Ryusaku Yanagimoto 
 Air Officer—Commander :en:Ikuto Kusumoto
 VTB Leader—Lieutenant :en:Heijiro Abe
 1st Chutai (5xB5N)—Lieutenant Abe
 2nd Chutai (5xB5N)-Lieutenant :en:Sadao Yamamoto
 VT Leader—Lieutenant :en:Tsuyoshi Nagai
 1st Shotai (2xB5N)—Lieutenant Nagai
 2nd Shotai (2xB5N)
 3rd Shotai (2xB5N)-Lieutenant :en:Tatsumi Nakajima
 4th Shotai (2xB5N)
 VB Leader—капитан 3 ранга :en:Takashige Egusa
 21st Shotai (3xD3A)—капитан 3 ранга Egusa (один самолёт потерян)
 22nd Shotai (3xD3A) (один самолёт потерян)
 23rd Shotai (3xD3A)
 24th Shotai (3xD3A)-Lieutenant :en:Masai Ikeda
 25th Shotai (2xD3A)
 26th Shotai (3xD3A)
 VF-Leader—Lieutenant :en:Masaji Suganami
 3rd FCU Wave 1 (8xA6M)—Lieutenant Suganami
 3rd FCU Wave 2 (9xA6M)—Lieutenant :en:Fusata Iida (three aircraft lost)
 CAP (3xA6M)

 Hiryū — Captain :en:Tomeo Kaku

 Air Officer—Commander :en:Takahisa Amagai
 VTB Leader—Lieutenant Commander :en:Tadashi Kusumi
 1st Chutai (5xB5N)—Lieutenant Commander Kusumi
 2nd Chutai (5xB5N2 «Kate»)-Lieutenant :en:Toshio Hashimoto
 VT Leader—Lieutenant :en:Heita Matsumura
 1st Shotai (2xB5N)—Lieutenant Matsumura
 2nd Shotai (2xB5N)
 3rd Shotai (2xB5N)-Lieutenant :en:Hiroharu Sumino
 4th Shotai (2xB5N)
 VB Leader—Lieutenant :en:Michio Kobayashi (not present — aborted)
 21st Shotai (2xD3A)—Lieutenant Kobayashi
 22nd Shotai (3xD3A)
 23rd Shotai (3xD3A) (один самолёт потерян)
 24th Shotai (3xD3A)-Lieutenant :en:Shun Nakagawa
 25th Shotai (3xD3A)
 26th Shotai (3xD3A) (one aircraft lost)
 VF Leader—Lieutenant :en:Sumio Nono
 4th FCU Wave 1 (6xA6M)—Lieutenant :en:Kiyokuma Okajima
 4th FCU Wave 2 (9xA6M)—Lieutenant Nono (один самолёт потерян)
 CAP (3xA6M)

5-я дивизия авианосцев (Япония) 
 Rear Admiral :en:Chuichi Hara
 Shōkaku (Shōkaku-class)—Captain Takatsugu Jōjima
 Air Officer—Commander :en:Tetsujiro Wada
 VTB Leader—Lieutenant :en:Tatsuo Ichihara
 1st Chutai (9xB5N)—Lieutenant Ichihara
 2nd Chutai (9xB5N)-Lieutenant :en:Tsutomu Hagiwara
 3rd Chutai (9xB5N)-Lieutenant :en:Yoshiaki Ikuin
 VB Leader—Lieutenant Commander :en:Kakuichi Takahashi
 1st Chutai (9xD3A)—Lieutenant Commander Takahashi
 2nd Chutai (8xD3A)-Lieutenant Masao Yamaguchi
 3rd Chutai (9xD3A)-Lieutenant :en:Hisayoshi Fujita (one aircraft lost)
 VF Leader—Lieutenant :en:Tadashi Kaneko
 5th FCU Wave 1 (6xA6M)—Lieutenant Kaneko
 CAP (12xA6M)
 Zuikaku (Shōkaku-class)—Captain :en:Ichibei Yokokawa
 Air Officer—Commander :en:Hisao Shimoda
 VTB Leader—Lieutenant Commander :en:Shigekazu Shimazaki
 1st Chutai (9xB5N)—Lieutenant Commander Shimazaki
 2nd Chutai (9xB5N)-Lieutenant :en:Takemi Iwami
 3rd Chutai (9xB5N)-Lieutenant :en:Yoshiaki Tsubota
 VB Leader—Lieutenant Akira Sakamoto
 1st Chutai (9xD3A)—Lieutenant Sakamoto
 2nd Chutai (8xD3A)-Lieutenant :en:Tamotsu Ema
 3rd Chutai (8xD3A)-Lieutenant Chikahiro Hayashi
 VF Leader—Lieutenant :en:Masao Sato
 6th FCU Wave 1 (5xA6M)—Lieutenant Sato
 CAP (12xA6M)
 DD Akigumo (Kagero-class)

3rd Battleship Division 
 Vice Admiral Микава, Гунъити
 Hiei
 Kirishima

8th Cruiser Division 
 Rear Admiral Hiroaki Abe
 Tone
 Chikuma
 1st Destroyer Squadron
 Rear Admiral :en:Sentarō Ōmori
 CL Abukuma (Nagara-class)

17th Destroyer Division 
 Уракадзэ (типа «Кагэро»)
 Исокадзэ (типа «Кагэро»)
 Таникадзэ (типа «Кагэро»)
 Хамакадзэ (типа «Кагэро»)

18th Destroyer Division 
 (Detached from DesRon 2)
 Kagero (Kagero-class)
 Shiranuhi (Kagero-class)
 Arare (Asashio-class)
 Kasumi (Asashio-class)

7th Destroyer Division (Midway Attack Unit) 
 Captain Ohishi Kaname
 Sazanami (Fubuki-class)
 Ushio (Fubuki-class)

2nd Submarine Division 
 Captain Kijiro Imaizumi
 I-19 (I-15-class {Type B1})
 I-21 (I-15-class/Type B1)
 I-23 (I-15-class/Type B1)
 1st Supply Train 
 AO (fleet oiler) Kyokuto Maru (impressed merchantman)
 AO Kenyo Maru (impressed merchantman)
 AO Kokuyo Maru (impressed merchantman)
 AO Shinkoku Maru (impressed merchantman)
 AO Akebono Maru (impressed merchantman)
 2nd Supply Train 
 AO Tōhō Maru (impressed merchantman)
 AO Toei Maru (impressed merchantman)
 AO Nippon Maru (impressed merchantman)

6th Fleet 

 Vice Admiral :en:Mitsumi Shimizu
 1st Submarine Squadron
 Rear Admiral Tsutomu Sato
 I-9 (I-9-class {Type A1})
 I-15 (тип I-15)
 I-17 (I-15 class/Type B1)
 I-25 (I-15 class/Type B1)
 2nd Submarine Squadron
 Rear Admiral Shigeaki Yamazaki
 I-7 (I-7 class/Type J3)
 I-1 (I-1 class/Type J1)
 I-2 (I-1 class/Type J1)
 I-3 (I-1 class/Type J1)
 I-4 (I-1 class/Type J1)
 I-5 (I-5 class/Type J1M)
 I-6 (I-6 class/Type J2)
 3rd Submarine Squadron 
 Rear Admiral Shigeyoshi Miwa
 I-8 (I-7 class/Type J3)
 I-68 (I-68 class/Type KD6A)
 I-69 (I-68 class/Type KD6A)
 I-70 (I-68 class/Type KD6A)
 I-71 (I-68 class/Type KD6A)
 I-72 (I-68 class/Type KD6A)
 I-73 (I-68 class/Type KD6A)
 I-74 (I-74 class/Type KD6B)
 I-75 (I-74 class/Type KD6B)
 Special Attack Unit 
 Captain :en:Hankyu Sasaki («mother» submarines commander)
 Lieutenant Naoji Iwasa (midget submarines commander)
 I-22 (flag) (I-16-class {Type C1})
 I-22A (A type midget submarine)
 I-16 (I-16-class {Type C1}) Lt. Cmdr. Hiroshi Hanabusa
 I-16A (A type)—Ensign :en:Kazuo Sakamaki (USA’s first POW)
 I-18 (I-16-class {Type C1})
 I-18A (A type)
 I-20 (I-16-class {Type C1})
 I-20A (A type)
 I-24 (I-16-class {Type C1})
 I-24A (A type)
 Submarine Reconnaissance Unit 
 Commander Kashihara Yasuchika
 I-10 (I-9 class/Type A1)
 I-26 (I-26 class/Type B1) Cmdr Minoru Yokota

 США 

 Военно-морской флот США 
 Chief of Naval Operations
 Адмирал Гарольд Рэйнсфорд Старк
 Commander in Chief, U.S. Fleet / Тихоокеанский флот ВМС США
 Адмирал Хазбенд Киммел
 Battle Force (Task Force 1)
 Vice Admiral :en:William S. Pye
 Battleships, Battle Force
 RADM :en:Walter S. Anderson
 1-я дивизия линкоров
 RADM Isaac Campbell Kidd
 Линкор «Аризона» (тип «Пенсильвания») (затонул, не поднимался) — кэптен :en:Franklin Van Valkenburgh
 Линкор «Невада» (тип «Невада») (затонул, поднят, отремонтирован)— кэптен :en:Francis W. Scanland
 USS Oklahoma (BB-37) (Nevada class) (затонул, поднят, не ремонтировался) — кэптен Howard D. «Ping» Bode
 2-я дивизия линкоров
 RADM :en:William Satterlee Pye
 USS Pennsylvania (BB-38) (тип «Пенсильвания») — кэптен Charles M. «Savvy» Cooke, Jr.
 USS Tennessee (BB-43), тип «Теннеси» — кэптен :en:Charles Edwin Reordan
 USS California (BB-44), тип «Теннеси» (затонул, поднят, восстановлен) — кэптен :en:Joel W. Bunkley
 Battleship Division 4
 RADM Walter S. Anderson
 USS Maryland (BB-46), тип «Колорадо») — кэптен :en:D. C. Godwin
 USS West Virginia (BB-48), тип «Колорадо» (затонул, поднят, восстановлен) — кэптен :en:Mervyn Bennion
 Cruisers, Battle Force
 Rear Admiral Herbert Fairfax Leary
 Cruiser Division 6 (частично)
 USS New Orleans (CA-32) (типа «Нью-Орлеан»)
 USS San Francisco (CA-38) (типа «Нью-Орлеан»)
 Cruiser Division 9
 Rear Admiral H. Fairfax Leary
 USS Phoenix (CL-46) (типа «Бруклин»)
 USS Honolulu (CL-48) (типа «Бруклин»)
 USS St. Louis (CL-49) () — Captain :en:George A. Rood
 USS Helena (CL-50) (St. Louis class)
 Destroyers, Battle Force
 Контр-адмирал :en:Milo F. Draemel
 Destroyer Flotilla 1
 USS Raleigh (CL-7) ()
 Destroyer Squadron 1
 USS Phelps(DD-360) ()
 Destroyer Division One
 USS Dewey (DD-349) ()
 USS Hull (DD-350) (Farragut class)
 USS Macdonough (DD-351) (Farragut class)
 USS Worden (DD-352) (Farragut class)
 Destroyer Division Two
 USS Farragut (DD-348) (Farragut class)
 USS Dale (DD-353) (Farragut class)
 USS Monaghan (DD-354) (Farragut class)
 USS Aylwin (DD-355) (Farragut class)
 Destroyer Squadron 3
 USS Selfridge (DD-357) (Porter class)
 Destroyer Division Five
 USS Reid (DD-369) ()
 USS Conyngham (DD-371) (Mahan class)
 USS Cassin (DD-372) (Mahan class)
 USS Downes (DD-375) (Mahan class)
 Destroyer Division Six
 USS Cummings (DD-365) (Mahan class)
 USS Case (DD-370) (Mahan class)
 USS Shaw (DD-373) (Mahan class) (sunk, raised, and repaired)
 USS Tucker (DD-374) (Mahan class)
 Destroyer Flotilla 2
 USS Detroit (CL-8) (Omaha class)
 USS Bagley (DD-386) (Bagley class)
 USS Blue (DD-387) (Bagley class)
 USS Helm (DD-388) (Bagley class)
 USS Mugford (DD-389) (Bagley class)
 USS Ralph Talbot (DD-390) (Bagley class)
 USS Henley (DD-391) (Bagley class)
 USS Patterson (DD-392) (Bagley class)
 USS Jarvis (DD-393) (Bagley'' class)
 Other Destroyers
 USS Allen (DD-66)
 USS Schley(DD-103)
 USS Chew (DD-106)
 USS Ward (DD-139) (patrolling Channel entrance to Pearl Harbor)
 Submarines
 USS Narwhal (SS-167)
 USS Dolphin (SS-169)
 USS Cachalot (SS-170)
 USS Tautog (SS-199)
 Minecraft, Battle Force
 Rear admiral :en:William R. Furlong
 USS Oglala (CM-4) (sunk, raised, and repaired)
 Minesweepers
 :en:USS Turkey (AM-13)
 :en:USS Bobolink (AM-20)
 :en:USS Rail (AM-26)
 :en:USS Tern (AM-31)
 :en:USS Grebe (AM-43)
 :en:USS Vireo (AM-52)
 Coastal Minesweepers
 :en:USS Cockatoo (AMc-8)
 :en:USS Crossbill (AMc-9)
 :en:USS Condor (AMc-14)
 :en:USS Reedbird (AMc-30)
 Destroyer Minelayers
 :en:USS Gamble (DM-15)
 :en:USS Ramsay (DM-16)
 :en:USS Montgomery (DM-17)
 :en:USS Breese (DM-18)
 :en:USS Tracy (DM-19)
 :en:USS Preble (DM-20)
 :en:USS Sicard (DM-21)
 :en:USS Pruitt (DM-22)
 Destroyer Minesweepers
 :en:USS Zane (DMS-14)
 :en:USS Wasmuth (DMS-15)
 :en:USS Trever (DMS-16)
 :en:USS Perry (DMS-17)
 Patrol Gunboat
 :en:USS Sacramento (PG-19)
 Destroyer Tenders
 :en:USS Dobbin (AD-3)
 :en:USS Whitney (AD-4)
 Seaplane Tenders
 :en:USS Curtiss (AV-4)
 :en:USS Tangier (AV-8)
 Small Seaplane Tenders
 :en:USS Avocet (AVP-4)
 :en:USS Swan (AVP-7)
 Seaplane Tenders (converted Destroyer)
 :en:USS Hulbert (AVD-6)
 :en:USS Thornton (AVD-11)
 Ammunition Ship
 :en:USS Pyro (AE-1)
 Oilers
 :en:USS Ramapo (AO-12)
 :en:USS Neosho (AO-23)
 Repair Ships
 :en:USS Medusa (AR-1)
 :en:USS Vestal (AR-4)
 :en:USS Rigel (AR-11)
 Submarine Tender
 :en:USS Pelias (AS-14)
 Submarine Rescue Ship
 :en:USS Widgeon (ASR-1)
 Hospital Ship
 :en:USS Solace (AH-5)
 Cargo Ship
 :en:USS Vega (AK-17) (at Honolulu)
 Stores Issue Ships
 :en:USS Castor (AKS-1)
 :en:USS Antares (AKS-3) (entering Pearl Harbor)
 Ocean Tugs
 :en:USS Ontario (AT-13)
 :en:USS Sunnadin (AT-28)
 :en:USS Keosanqua (AT-38) (entering Pearl Harbor)
 :en:USS Navajo(AT-64) (12 nmi outside Pearl Harbor entrance)
 Miscellaneous Auxiliaries
 :en:USS Utah (AG-16) (Target ship) (sunk)
 :en:USS Argonne(AG-31)
 :en:USS Sumner(AG-32)
 :en:USS Baltimore (CM-1) (out of commission)
 U.S. Coast Guard
 :en:USCGC Taney (WPG-37) (at Honolulu)

На берегу, Армия США 
 Chief of Staff of the Army
 Генерал George Catlett Marshall, Jr.
 Commanding General, Hawaiian Department
 Генерал-лейтенант Walter Campbell Short
 Schofield Barracks
 Commanding General, 24th Infantry Division
 Бригадир Durward Wilson
 19th Infantry Regiment
 21st Infantry Regiment
 299th Infantry Regiment, Hawaiian Territorial Guard
 Commanding General, 25th Infantry Division
 Генерал-майор Maxwell Murray
 27th Infantry Regiment
 35th Infantry Regiment
 298th Infantry Regiment, Hawaiian Territorial Guard
 Hawaiian Coast Artillery Command
 Генерал-майор Henry Bargin
 Hawaiian Separate Coast Artillery Brigade
 15th Coast Artillery Regiment
 16th Coast Artillery Regiment
 41st Coast Artillery Regiment
 55th Coast Artillery Regiment
 53rd Coast Artillery Brigade
 64th Coast Artillery Regiment
 97th Coast Artillery Regiment
 98th Coast Artillery Regiment
 251st Coast Artillery Regiment, California Army National Guard
 Commanding General, Hawaiian Air Force
 Major General Frederick Martin
 Commanding General, 14th Pursuit Wing
 Brigadier General Howard Davidson
 15th Pursuit Group
 45th Pursuit Squadron
 46th Pursuit Squadron
 47th Pursuit Squadron
 72d Pursuit Squadron
 18th Air Base Command
 18th Pursuit Group
 6th Pursuit Squadron
 19th Pursuit Squadron
 44th Pursuit Squadron
 73rd Pursuit Squadron
 78th Pursuit Squadron
 Commanding General, 18th Bombardment Wing
 Brigadier General Jacob Rudolph
 5th Bombardment Group
 23rd Bombardment Squadron
 31st Bombardment Squadron
 72d Bombardment Squadron
 4th Reconnaissance Squadron
 17th Air Base Command
 11th Bombardment Group
 26th Bombardment Squadron
 42d Bombardment Squadron
 50th Reconnaissance Squadron

На берегу, 
14th Naval District Marine Officer (Col. Harry K. Pickett)
 Marine Barracks Pearl Harbor (Col. Gilder D. Jackson Jr.
 Observer from the Headquarters Marine Corps: Lt. Col. William J. Whaling
 Marine Barracks, Naval Ammunition Depot, Oahu (Maj. Francis M. McAlister)
 1st Defense Battalion (Lt. Col. Bertram A. Bone)
 3rd Defense Battalion (Lt. Col. Robert H. Pepper; acting commander Maj. Harold C. Roberts)
 4th Defense Battalion (Lt. Col. Harold S. Fassett)
 2nd Engineer Battalion (Lt. Col. Elmer E. Hall)
 Marine Corps Air Station Ewa
 Marine Aircraft Group (MAG-21) (Col. Claude A. Larkin)
 Marine Scout Bomber Squadron 232 (VMSB-232) (Maj. Ira L. Kimes)
 Marine Utility Squadron 252 (VMJ-252) (Maj. Perry K. Smith)
 Marine Fighting Squadron 211 (VMF-211)

Примечания

Литература

Ссылки 
 World War II Pearl Harbor 7 December 1941

Нападение на Перл-Харбор